Little Red Riding Hood steht für:
 Little Red Riding Hood, englischer Titel von Charles Perraults Rotkäppchen
 Little Red Riding Hood, Kurzfilm von Walt Disney (1922)
 Little Red Riding Hood, Originaltitel von Rotkäppchen (1995), japanischer Zeichentrickfilm von Toshiyuki Hiruma
 Little Red Riding Hood, US-amerikanischer Kurzfilm von David Kaplan (1997)
 Little Red Riding Hood, ein Album von „Lost Dogs“ (1993)
 Little Red Riding Hood, ein Nebenprojekt von Fury in the Slaughterhouse, siehe Fury in the Slaughterhouse #Nebenprojekte

Siehe auch:
 Red Riding Hood